Białaczów (plaats), plaats in Polen
 Białaczów (gemeente), gemeente in Polen